Carvalhal ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Carvalhal (Abrantes), Gemeinde im Concelho de Abrantes
 Carvalhal (Barcelos), Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Carvalhal (Bombarral), Gemeinde im Concelho de Bombarral
 Carvalhal (Grândola), Gemeinde im Concelho de Grândola
 Carvalhal (Mêda), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Mêda
 Carvalhal (Sertã)
 Carvalhal Benfeito
 Carvalhal de Vermilhas
 Carvalhal Meão
 Carvalhal Redondo
 Carvalhal de Azoia ist ein Dorf in der portugiesischen Gemeinde Samuel

Carvalhal ist der Familienname von:
 Álvaro de Carvalhal Sousa Teles (1844–1868), portugiesischer Schriftsteller
 Carlos Carvalhal (* 1965), portugiesischer Fußballspieler und -trainer